Riisalo ist der Familienname von:

 Signe Riisalo (geb. 1968), estnische Politikerin
 Tiit Riisalo (geb. 1967), estnischer Politiker